2 miejscowości w Polsce: 
 Wilkaski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Gizycko 
 Wilkaski – dawna wieś (niem. Walkaschken)  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim